Scott Anthony Levy (né le  à Millburn), plus connu le pseudonyme de , est un catcheur semi-retraité, un acteur et un présentateur de podcast américain. Agent indépendant, il catche dans de nombreuses fédérations comme l', la , la  et . Il explose en popularité au milieu des années 1990 en créant et incarnant un personnage sombre qui se démarque par ses  et sa gimmick inspirée de l'univers du grunge.

Il est triple champion du monde (deux fois champion du monde poids-lourds de la ECW et une fois champion du monde poids-lourds de la NWA) et est le vainqueur du tournoi King of the Mountain de la TNA  en 2005 et le recordman du plus grand nombre de détentions du Championnat Hardcore de la WWF/E, qu'il a possédé  27 fois au cours de sa carrière.

Jeunesse 
Levy étudie le droit à l'université du Delaware avec comme but de devenir avocat.

Carrière de catcheur

Débuts (1988-1992) 
Après avoir obtenu son diplôme en justice criminelle, Levy s'entraîne pour devenir catcheur à la , une école de catch du New Jersey dirigé par Larry Sharpe et a son premier match, le , contre Jimmy Jack Funk.

Assez vite, Levy se bat pour la  à Porto Rico et dans la fédération  basée à Memphis sous le nom de ring de juin «  », où on lui a donné le gimmick de «  » de Missy Hyatt, qui l'utilisait à son avantage ou à celui d'Eddie Gilbert. Il catche en Floride après avoir quitté la fédération.

Levy travaille ensuite au Canada, à Vancouver, pour  avant de la quitter à la suite d'un désaccord avec le propriétaire, Al Tomko. Il retourne aux États-Unis et commence à lutter à la  à Portland dans l'Oregon. Il est booké en tant qu'un des heels principaux, gagne tous les titres et feude surtout avec Steve Doll. Son manager est alors Taylor Made (Terri Poch). Après une pause de courte durée, il retourne à la PNW en tant que face et commence une rivalité avec . Pendant l'été 1989, Levy catche masqué sous le pseudonyme de « Matman », un personnage inspiré de Batman, et fait équipe avec Art Barr sous le nom de .

En , il fait une apparition unique lors d'un  et perd contre Koko B. Ware.

Après avoir quitté la PNW, Levy rejoint la  à Dallas, où il adopte le pseudonyme de « Scott Anthony ». Il fait partie d'un clan appelé «  » avec Cactus Jack, Makhan Singh, Rip Rogers et Max Andrews. Levy est également assistant au commentateurs pour les programmes télévisés de la fédération sur ESPN avec les commentateurs sportifs Craig Johnson et Scott Hudson.

(1992-1993) 
En 1992, Levy entre à la  dans la division light-heavyweight sous le nom « Scotty Flamingo » et fait ses entrées avec une planche de surf. Il est alors managé par J.T. Southern. Il se bat dans la division  et gagne le championnat des poids légers de la WCW des mains de Brian Pillman le  à . Il le conserve jusqu'au  contre Brad Armstrong.

Levy s'allie à Diamond Dallas Page et Vinnie Vegas en tant que membre du clan «  ». Il continue ses feude avec Pillman et Armstrong avant d'en entamer une avec Johnny B. Badd. Le , il remporte un match de « boxe » par KO contre Badd au  après une intervention de Page et Vegas qui ont lesté ses gants en les trempant dans l'eau.

Il quitte la WCW en  après un désaccord avec le booker Bill Watts.

(1993-1994) 
Après son départ, Levy catche brièvement à la  avant de rejoindre la  en tant que manager sous le nom de « Johnny Polo », un gosse de riche gâté au style preppy, et accompagne Adam Bomb. Il fait sa première apparition le  lors d'un épisode de . Il manage Bomb pendant quatre mois avant d'être remplacé par Harvey Wippleman. Il manage alors  (Jacques et Pierre) en septembre, qui remportent, sous son commandement, trois . De plus, il catche occasionnellement et en équipe. Il travaille aussi en tant que commentateur consultant et coprésentateur de , et, en coulisses, travaille en tant que producteur pour . Il est aux côtés de Roddy Piper, Jim Ross, Richard Kimble, Wolfman Jack dans le . Sa dernière prestation télévisée est le  contre Bomb à  dans le Michigan et son dernier match a lieu lors d'un house show à Montréal le , dans lequel il manage Pierre Oullette contre Jacques Rougeau.

(1995-1997)

Rivalité avec Tommy  (1995–1996) 

Le , Levy débute à la  avec un nouveau personnage. «  ». Il est inspiré du poème Le Corbeau d'Edgar Allan Poe et de Bodhi Salver, le maître du crime zen et manipulateur incarné par Patrick Swayze dans  et est dépressif, stoïque, sociopathe, nihiliste, sadique, misanthrope et qui délivre des promos avec éloquence et philosophiques, truffées de références littéraires et qui finissent par la phrase du poème . Levy change radicalement d'apparence pesant désormais , et arborant des piercings nasaux et à ses sourcils et commence à porter des shorts en jeans rapiécés, une veste en cuir, des t-shirts de groupes de rock et de comics, des rangers et de la flanelle autour de sa taille. Après avoir proposé le personnage à Jim Cornette, le propriétaire de la  (SMW),  contacte Paul Heyman, le booker de l' à Philadelphie, qui accepte de le faire feuder avec Tommy Dreamer. Il y devient une des têtes d'affiche, grâce, d'après Heyman, au fait qu'il soit en phase avec les problèmes de tous les jours des spectateurs et se montre vulnérable dans ses promos, mais soit sans pitié sur le ring, attisant le ressentiment qu'a le public envers lui.

Il fait ses débuts avec Stevie Richards. À la fin de l'année 1994, son personnage est soumis à une  et catche sous les pseudonymes de « Stevie Flamingo », « Stevie  », et « Stevie Polo », tous des références aux noms utilisés dans le passé par Levy. À la suite d'une défaite supplémentaire contre Tommy Dreamer, Richards, furieux annonce véritable qu'il présentera le .  fait ses débuts le  lors d'un épisode d' révélant une vendetta contre .

 forme un clan de laquais connu sous le nom du , avec Richards comme premier membre. En février, Johnny Hotbody et Tony Stetson le rejoignent et qualifient  de . Le , lors d'un épisode télévisé, Dreamer perd contre les quatre membres du clan dans un .

Le , lors de ,  renvoie Hotbody et Stetson, et le remplace par . Plus tard dans la soirée, il explique son histoire avec Dreamer, révélant qu'ils étaient dans le même camp de vacances étant enfants, et  est devenue le petit ami de Beulah McGillicutty, une fille en surpoids et acnéique, qui a d'abord été éconduite par Dreamer. Richards révèle ensuite qu'il a retrouvé McGillicutty, qui est devenue modèle pour  et qui a gardé une rancune envers Dreamer. Plus tard encore,  affronte Dreamer dans un match en un contre un pour la première fois et le bat, profitant d'interférences de Richards et McGillicutty. Elle devient son valet et sa petite amie à la télévision et intervient régulièrement pendant les matchs contre Dreamer, occasionnant de nombreux . McGillicutty a été intégrée à la ECW par Levy, après qu'elle lui a été présentée par Ron Gant, en Floride, plus tôt dans l'année et pensant qu'elle apporterait une nouvelle dimension à sa feud avec . Le point culminant de la feud est atteint en  lors d'un épisode de  quand le  passe à tabac l'alliée de celui-ci, Luna Vachon, avant de casser plusieurs doigt de Tommy. Le ,  et Richards battent  et remportent le titre par équipe.

En juillet, lors de  et après une défense de titre par  et Richards contre  et Vachon, les Pitbulls quittent le  et sont rapidement remplacé par les . Le , lors de ,  et  battent  et . Plus tard cette soirée,  menotte  et lui porte un coup de chaise qu'il appellera . Les images sont utilisées pour le générique d'introduction de . Le , lors de , lors d'un match en équipe à huit, , Richards et  battent Tommy , Cactus Jack et  après que Cactus Jack trahit , son allié de longue date et rejoint le . Le , lors de ,  et Richards perdent leur titre par équipe contre grâce à une intervention de . Le , ils regagnent leur titre, mais le perdent plus tard dans la soirée contre . Le , lors de ,  et Terry Funk battent  et Cactus Jack. Au même spectacle, le  accueille un nouveau membre, , qui devient le laquais de Stevie Richards.

Le , lors de ,  bat  encore une fois, même si, plus tard dans la soirée, ,  et  battent , Richards,  et  dans un  où  a fait un tombé sur Richards. Le , lors de ,  bat  pour devenir aspirant au titre champion de la ECW, échouant à gagner le titre du champion actuel  plus tard dans la soirée. Lors du même show,  quittent le  après une dispute avec Richards. Pour la préparation du match,  continue à expliquer la raison de sa colère, accusant  de ne pas avoir été présent lors du divorce de ses parents, ce que l'accusée dément chaudement. Lors de , le , Richards essaie d'embrasser McGillicutty, qui refuse et annonce qu'elle est enceinte.  se précipite sur le ring pour avoir des explications et elle l'informe qu'il n'est pas le père.  attaque alors Richards. McGillicutty révèle ensuite que  est le père. Il accourre vers le ring et battant , Richards et  avant d'embrasser Beulah.

Champion poids lourd de la ECW (1996–1997) 

Le ,  présente sa nouvelle petite copine Kimona Wanalaya. Plus tard dans la soirée,  bat le  pour remporter son premier championnat de la ECW après des interventions répétées du . Les mois suivants, il le conserve contre des adversaires comme Shane Douglas, Pitbull #2, Chris Jericho, Damián 666, 2 Cold Scorpio et Terry Gordy.

Le , lors de ,  commence à jouer avec la santé mentale du  en effectuant un lavage de cerveau sur sa femme, Lori, et son fils, Tyler, pour qu'il rejoignent le . Lory et Tyler commencent à accompagner  au ring lors de ses matchs et utilisant ce dernier à des fin de guerre psychologique contre .

Le , lors de , Stevie Richards participe à l'angle le plus controversé de la fédération, lorsque le  « crucifie »  en l'attachant à une croix et en plaçant une couronne en fil de fer barbelé sur sa tête. Cet angle, qui a été largement jugé comme étant de mauvais goût, mène le champion olympique Kurt Angle à couper tous liens avec la ECW, à faire interdire la mention de son nom de toutes les productions relatives à cet événement et au premier  à être décalé. Sous les ordres de Paul Heyman,  monte sur le ring et présente ses excuses avec une mauvaise volonté notable. À ce jour,  affirme que cet angle n'était pas une insulte envers Jésus-Christ, mais une insulte au , en utilisant une iconographie religieuse pour communiquer un point de vue artistique. Les images du show n'a jamais été utilisé par la ECW et n'ont jamais été vues publiquement jusqu'à son apparition sur le DVD de la WWE .

La relation entre  et Richards se détériore à la fin de l'année. Le , lors d',  est annoncé comme devant faire équipe avec Brian Lee contre  et  dans un match où le titre de champion poids lourd de la ECW est en jeu. Après que  a été annoncé comme incapable de se battre, Richards prend sa place et perd le titre de  lorsque  fait le tombé. À son retour,  en veut à Richards. Le , lors de ,  bat  dans un  pour regagner le titre. Malgré cela, les tensions entre  se renforcent jusqu'au , lorsque Richards trahit son partenaire et donne un  à , pendant un match contre . Richards,  et Super Nova se séparent alors du groupe.

Le  février, lors de ,  défend son titre face à «  Steve Williams, infligeant sa première défaite sur le sol américain depuis dix ans, après une intervention de Richards qui s'est retourné contre lui. Un accord avec la  permettent à  et d'autres catcheurs de la ECW de participer à un épisode de , le , où  se dispute avec Richards.

Les mois suivants,  conserve son titre face plusieurs adversaires dont , Richards, Rob Van Dam et Super Nova. Son règne prend fin le  contre Terry Funk lors du premier pay-per-view de la ECW, .

Le , lors d'un épisode de , commence un nouvel angle controversé faisant jouer un  morose, se plaignant de la perte de son titre et d'autre échecs et appelant Richards pour lui donner une dernière .  attaque ensuite Richards dans le dos le suppliant de . Le , lors de ,  et Richards reforment leur équipe et affrontent  et Funk dans un match où Richards fait le tombé sur Funk, bien qu'il se soit querellé avec  tout du long. Le main event voit , Richards, Funk et  s'affronter dans un match  pour le titre de champion du monde de Funk.  porte un DDT sur Funk et , demande à Richards d'effectuer le tombé sur eux, puis de laisser délibérément  lui faire faire le tombé pour que ce dernier ressorte victorieux. Richards refuse et porte un superkick à  ce qui permet à Funk et  de lui faire le tombé.

Le , lors de ,  affronte  dans un Loser Leaves ECW match. Pendant le match,  abandonne son valet et supplie Beulah de le reprendre.  gagne en faisant le tombé pour la première fois, marquant la fin de cette leongue rivalité et mettant un terme à la carrière de  à l'ECW. Il part alors à la .

Retour à la  (1997-1999)

(1997–1998) 

Le ,  est aperçu dans le public lors d'une édition de , et les commentateurs le reconnaissent comme un ancien champion d'une fédération  ; le nom de la  (ECW) n'est jamais mentionné. Le  au ,  bat brutalement Stevie Richards dans un match « non sanctionné » avant qu'il finisse par reprendre sa place dans le public. La storyline se poursuit et  apparait dans le public les mois suivants avec des laquais, commençant doucement à former ce qui sera connu sous le nom , un groupe de désaxés dans la même veine que le .  est d'abord un « agent libre non-signé », mais accepte finalement de signer un contrat avec le dirigeant de la WCW, James J. Dillon qui stipule qu'il peut catcher quand il veut et avec les règles qu'il veut. Il est manipulateur et abusif avec , ce qui mène à des dissensions et des rébellions. Les matchs du groupe s'appellent «  », ce qui veut dire qu'il n'y a pas de disqualification, incluant des armes, des alliances et des interférences fréquentes.

Le ,  fait ses débuts à  en battant Scotty Riggs. Il propose alors à Riggs de faire partie du , ce qu'il refuse. Le  à , Raven affronte Scotty Riggs dans un match dans lequel Raven projette Riggs sur une chaise, le « blessant » à l'œil. Riggs rejoint plus tard le , tout comme Reese, Billy Kidman, Van Hammer, Horace, Lodi, et . Il remporte le  tout comme le WCW World Tag Team Championship, avec Perry Saturn avec l'aide du . Ce premier règne ne dure qu'un jour. Il bat  Dallas Page au  et perd la ceinture la nuit suivante contre Bill Goldberg lors d'un épisode de . Il accuse le groupe, et Saturn en particulier, pour sa défaite. Cet événement mène à une série de matchs, le dernier se déroulant le , lors de , qui stipule que si  perd, le groupe pourrait être dissout. Saturn gagne avec l'aide de Kidman, qui veut aussi sortir de l'emprise de .

(1997–1998) 

Sans le ,  commence une série interviews moroses et abandonne plusieurs matchs et retourne en coulisse. Le , lors de ,  refuse d'abord d'affronter Chris Jericho pour le championnat de la télévision de la WCW, puis est convaincu d'y retourner mais perd par soumission et n'est plus aperçu jusqu'en 1999. À son retour, une série de vignettes sont diffusées où une équipe de tournage suit  dans sa supposée maison d'enfance, où il vivait une vie de nanti. Il est aussi réuni avec son ancienne valet, Chastity, que la WCW affirme être sa sœur.

Il s'oriente ainsi vers d'autres storylines, commençant des feuds avec Chris Kanyon, Bam Bam Bigelow, et Hardcore Hak. Il se joint plus tard à Vampiro et le  dans un clan de courte durée appelé .

Lors d'une réunion, qui comprend chaque catcheurs sous contrat, Eric Bischoff propose aux participants d'être libérés de leurs engagements sur le champ.  est le seul à se lever et à partir. En réalité, Levy est insatisfait de la direction créative de la WCW. Sa démission est acceptée et il quitte la fédération dans le courant de l'année 1999.

Retour à l' (1999-2000) 
Une clause de non-concurrence dans le contrat signé à la  empêche  de rejoindre la . Il rejoint donc l' et signe un contrat d'un an le . Ses apparitions seront cependant limitées pour soigner une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.

Le , Levy fait un retour surprise lors du pilote d et remporte le titre par équipe avec Tommy Dreamer face aux , qui quittent la fédération pour intégrer la WWF.  et , une équipe composée de deux anciens ennemis, règnent plusieurs mois en tant que ECW World Tag Team Champions. Ils feudent à plusieurs occasions contre , Mike , et Masato Tanaka. Ils rivalisent brièvement entre eux, quand ils perdent les ceintures.  et Mike  remportent les titres par équipe de Tanaka et Dreamer le , seulement pour les perdre une semaine plus tard contre  (Justin Credible et Lance Storm) lors du  .  apparait pour une dernière fois avec Francine lors de , avant qu'elle ne se joigne à Justin Credible ce même soir.  affronte et perd contre Scotty Anton pour son dernier match télévisé. Il part pour la WWF peu après.

Retour à la  (2000-2003) 

Le , Levy rencontre les dirigeants de la  pour discuter d'un retour.  fait son retour à , quand il intervient dans un  entre Tazz et Jerry Lawler, en effectuant un DDT sur ce dernier. Sa précédente incarnation de Johnny Polo est ignoré par la fédération. Il fait ensuite équipe avec Tazz avant qu'ils ne se séparent. Il est placé dans la division hardcore et amène souvent avec lui un panier de course rempli de poubelles en aluminium et d'armes potentielles lors de ses entrées. Le  à Chattanooga, il bat Steve Blackman pour le championnat hardcore, le premier de son record de , même si la plupart sont de courtes durées. Le titre est soumis à la règle du « 24/7 » ( par jour/7 jours sur 7), ce qui explique les segments où les catcheurs perdent rapidement leur titre au profit d'un autre.

Le ,  empêche Kane de porter un chokeslam sur le comédien Drew Carey au . Le  avril, lors de , il participe à son seul match à WrestleMania et perd le titre hardcore contre Kane dans un  qui inclut aussi . Lors de  , il perd contre le champion hardcore Rhyno dans un match hardcore. Un bref angle voit un ninja noir aider  ; il est plus tard révélé qu'il s'agit de son ancien valet, Tori, aidant le premier à conserver son titre hardcore.

La seconde partie de l'année, il est intégré à l'angle de l'Invasion en rejoignant la WCW/ECW Alliance, mais a des feuds avec William Regal et Perry Saturn. Comme beaucoup d'autres anciens catcheurs de la ,  modifie l'apparence qu'il avait dans son ancienne fédération et se rapproche d'une tenue plus proche du style de la WWF. Ceci l'amène finalement à porter un kilt, et une paire de bottes de catch. Par la suite, il est managé par Terri Runnels et détruit l'intérêt amoureux de Saturn, son balai appelé « Moppy ». Il fait également équipe avec Justin Credible vers la fin du mois de juillet.  n'est pas présent vers la fin de l'année parce que son équipe a perdu le  lors des .

En , lors de la ,  est drafté à  en . Lors du dernier  avant que la séparation n'opère, il bat Maven pour remporter, une fois de plus, le titre Hardcore, emmenant ainsi le titre à . Il perd le titre, le lundi suivant, contre Bubba Ray Dudley. À cette époque,  décide de devenir provisoirement commentateur en étant le nouveau consultant de  et . Ce rôle lui tient quelques mois, avant de quitter l'émission pour se consacrer exclusivement à catcher à . Cette reconversion est également de courte durée : il est banni de  après avoir perdu un match contre son ancien collègue de l', Tommy Dreamer, le . Il est alors forcé à passer le restant de l'année à , le show qu'il a quitté quelques semaines auparavant. On lui donne alors le contrôle créatif pour développer une histoire basée sur les sept péchés capitaux, à la manière de  et où  serait le « marionnettiste » utilisant  comme son terrain de jeu. Elle est lancée, mais la direction décide que ce n'est pas assez populaire et décide d'abandonner le projet. Bien que  intègre par la suite le roster de , il n'a qu'un seul match, une défaite contre Jeff Hardy dans un match de qualification pour le ), et est libéré de son contrat la semaine suivante, le .

(2003-2008)

(2003-2004) 

Après la , Levy est principalement vu ses à la  (alors NWA-TNA) et à la . Il revient à son apparence grunge, tout en mélangant le style de toutes les fédérations dans lesquelles il s'est fait appeler . Levy catche également pour la  où il a notamment une feud contre  basée sur l'opposition entre la gimmick  de Punk et les abus de drogue et d'alcool de  pendant son pic de popularité à la fin des années 1990.

Levy fait ses débuts à la TNA le , deux jours après son départ de la , en attaquant le champion Jeff Jarrett et en lui volant sa ceinture de champion du monde de la NWA. C'est le début d'une longue rivalité pendant laquelle il assurera que c'est sa  de gagner le titre.  commence à jouer à des jeux psychologiques avec les catcheurs de la fédération, en commençant avec son ancien ennemi,  et participe au , que Levy a inventé. Le ,  a un premier match pour le titre contre Jarrett, mais perd.

Le , Raven perd ses longs cheveux caractéristiques après une victoire de Shane Douglas dans un  après une intervention de Vampiro. Une rivalité s'ensuit et finit par une bagarre dans les coulisses où Vampiro se tord les « ligament croisés antérieurs ». Il forme ensuite un clan appelé  avec , Julio Dinero et Alexis Laree. Rapidement, il est trahi par les membres de son équipe. Durant cette époque, Il organise ensuite des matchs avec ses amis et fait appel à ses anciens collègues de l' comme , Perry Saturn, Mikey Whipwreck et Justin Credible, que  bat à chaque fois. Ils font plus tatd partie du clan de Vince Russo :  (SEX).

Au même moment, il entre en rivalité avec James Mitchell et son clan, les .  affronte les membres de l'équipe un par un avec des interventions des membres du  et de l'ECW. Il met fin à cette rivalité en battant Mitchell dans un . Cela mène à une série d’invincibilité et permet à  de commencer à réaliser sa destinée.

En 2004, il s'allie avec  pour se venger du , mais ils s'inclinent à la suite d'une intervention de Mitchell maintenant du côté du trio. C'est finalement en faisant équipe avec Terry Funk qu'ils les battent, malgré les tentatives d'intervention de Mitchell.

Plus tard dans l'année, son vieil ami Sabu revient à la TNA pour l'aider à battre  une dernière fois. Ils entrent ensuite en rivalité avec Abyss et Monty Brown. Abyss et Brown s'en prennent souvent à Sabu sans que  ne réussissent à aider ou ne s’inquiète pour son partenaire. Les deux hommes entrent ensuite en rivalité,  lançant une campagne manquant de respect à la mémoire de l'oncle de Sabu, , et attaquant son protégé Sonjay Dutt jusqu'à ce que Sabu craque et riposte le . Le ,  bat Sabu dans un . Le match retour, prévu le , est annulé à la suite d'une véritable blessure au dos de Sabu. Le , à ,  participe au premier Monster's Ball match avec Abyss et remporté par Monty Brown.

Champion poids lourd de la NWA (2005-2006) 

L'année suivante,  sort perdant de nombreuses rivalités, notamment contre Diamond Dallas Page, Jeff Hardy, Dustin Rhodes, , Sean Waltman, et Monty Brown. Le , il devient  et profite de la suspension de Jeff Jarrett, qui a attaqué un fan dans le public plus tôt dans la soirée et a été arrêté, pour prendre sa place dans le  de , il remporte le match et le , son premier titre de champion du monde, en battant A.J. Styles, , Sean Waltman and Monty Brown dans un  à cinq participants. Il défend sont titres à deux occasions dans les mois qui suivent contre  lors de  et Rhino lors de .

Le ,  perd son titre face à Jeff Jarrett après des interventions de  («  » Chris Harris et « Cowboy » James Storm) pour ce dernier. Les décideurs de la , une fédération sœur qui prganise le spectacle, contactent le directeur de la TNA, Larry Zbyszko, qui valide le changement du porteur du titre. À la même époque, la TNA disparaît brièvement des grilles de diffusion des télévisions avant de retourner sur Spike TV, permettant à une autre fédération d'emporter le titre.  entre alors en rivalité avec Zbyszko qui engage des catcheurs comme PJ Polaco et Chris K. La rivalité va jusqu'à un affrontement avec Sean Waltman, lors de , où la carrière de Levy à la TNA est en jeu. Il perd le match et entre en hiatus. En réalité, il a besoin de prendre du repos à la suite de problèmes de santé à la thyroïde.

Le , il revient lors de , sans se battre, pour continuer sa rivalité avec Zbyszko. Celle-ci se termine à  après un  remporté par .

(2006–2008) 

Toujours atteint de gros problème de thyroïde, il n'apparait plus qu'occasionnellement. Après une feud contre  et , perdant contre ce dernier dans un  après que le premier l'a trahi. Il disparait presque complètement des écrans. Pendant ce temps, Kazarian, Johnny Devine et Matt Bentley forment une nouvelle alliance et apparaissent, lors de l'émission  avec le spectacle , habillé en gothique et forment officiellement une équipe. Ils perdent leur match de  et  apparaît avec une nouvelle apparence, portant un masque et se présente comme leur chef et donnant des coups de canne aux perdants du match. Le groupe se fait connaître sous le nom de . La raison d'être du groupe est indéterminée et ils perdent la plupart de leurs matchs. , de son côté, frappe son équipe à coup de shinai quel que soit leur résultat. Après un long hiatus,  retourne se battre et perd face à Christopher Daniels dans un First Blood Invitational, puis contre Chris Harris après une interférence de Kaz. Lors dImpact,  est arrivé après la victoire de Kaz contre Havok et Martyr avec une épée de kendo et l'a frappé dans le dos jusqu'à le casser. , Havok et Martyr l'ont ensuite attaqué avec d'autres épées. Le , lors dImpact,  et les autres membres de  attaquent Triple X qui se reformait.  en se bat pas longtemps et l'équipe  est battue après qu'Elix Skipper porte un , Christopher Daniels son  et Senshi un  sur Havok.

Le  lors dImpact,  remporte un . Il fait équipe avec Robert Roode et James Storm contre Chris Harris, Rhino, et Kazarian. Le , lors de ,  perd face à Kaz qui se rebelle contre lui, malgré les interventions des autres membres de . Il lance un défi à  et Rhino à . Il ajoute plus tard  au match et en fait un . Il noue une alliance de courte durée avec Havok, , Judas Mesias et James Mitchell dans le but de battre Abyss. Lors du spectacle, il perd contre ce dernier après qu'il lui porte un  sur des punaises et du verre. Le , lors dImpact, Havok révèle être membre de la  pour la , mettant officiellement fin à . Le , lors de ,  remplace Rhino dans un  et s'allie à  pour battre  et Rellik.  est ensuite officiellement libéré de son contrat et est retiré du roster le .

Alliance avec  (2009-2010) 
 revient à la , le , après plus d'un an d'absence, en attaquant  avex un shinai avec l'assistance de . Il s'allie ensuite à  et Daffney. Le , lors d'un épisode dImpact!, il remporte un  contre Jethro Holliday. Lors de , il fait équipe avec Daffney et perd contre  et Taylor Wilde dans le premier  en équipe mixte. Après le , le nom de  est retiré du site de la fédération.

Le , lors dImpact!, il revient dans la fédération en attaquant  et en jetant une boule de feu sur Mick Foley et en s'alliant avec  et Daffney. Lors de ,  et Foley battent Stevie et  lors d'un  par équipe. Le , lors dImpact!, , faisant équipe avec , dans une série de match où le championnat par équipe est en jeu et où ils sont battus par Matt Morgan et Hernandez. Le , lors dImpact!, en aidant Eric Bischoff à mettre  KO avec Rhino, Homicide, Tomko et Desmond Wolfe.

EV 2.0 (2010) et (2018) 
 revient dans la fédération quatre mois plus tard, le , lors dImpact!, en esquissant un  et est avec le personnel de  avec Tommy Dreamer et Stevie Richards. La semaine suivante, ils sont rejoints par Rhino. Le , , , Pat Kenney et Al Snow, guidé par Mick Foley, se joignent au champion poids lourd Rob Van Dam et attaquent  et le reste du vestiaire de la TNA. La semaine suivante, la présidente de la fédération, Dixie Carter, accepte que les anciens de l' aient leur  propre : , qui se veut orienté vers le catch hardcore et une célebration finale de la défunte fédération. Le , lors dImpact!,  fait un  et ravive son ancienne rivalité avec Tommy  en le trahissant après un match contre  et en l’assommant avec un DDT sur une chaise. La semaine suivante,  explique son geste parce qu'il n'a pas oublié que  lui a  et s'est ensuite marié avec sa petite amie, Beulah McGillicutty, qui lui a tourné le dos en 1996 lors de la première feud. Le , lors ,  bat  dans leur  arbitrée par Foley. Lors de l'épisode dImpact! suivant, les anciens de la ECW, connus sous le nom d', se font attaquer par A.J. Styles, Kazarian, Robert Roode, James Storm, Douglas Williams et Matt Morgan du clan  de Ric Flair, qui pense qu'ils ne méritent pas d'être à la TNA et rend  . Lors de , , Rhino, , Richards et Sabu battent Styles, Kazarian, Morgan, Roode et Storm de  dans un . Lors du spectacle suivant Rob Van Dam accuse  de trahison, à cause d'Eric Bischoff, alors qu'il est innocent. Lors de , EV 2.0 affrontent  dans un match par équipe à dix où chaque membre de la faction extrême met son contrat en jeu. EV 2.0 perd le match et Sabu est renvoyé. Deux semaines plus tard, lors dImpact!,  est obligé de mettre sa carrière à la TNA en jeu contre le champion poids lourd Jeff Hardy. Hardy gagne le match et, par conséquent,  est libéré de son contrat. Ce renvoi est légitime. Il catch une dernière fois le  et bat Styles lors du spectacle  .

Retour à  (2019-...) 
Le , il effectue son retour à Impact! aux côtés de Tommy Dreamer en attaquant Eli Drake.

Passages à la  (2008, 2009, 2010, 2011) 
En 2008, il apparaît à la  pour la saison 2 de leur émission SlamTV!. Lors du deuxième épisode, il intervient lors du  d'un match opposant  Robinson à Sexy Slim Goody, où le premier défend son titre. Alors qu'il est prêt à faire sa prise de soumission le , les lumières s'éteignent et  apparaît sur le ring et porte un  sur Robinson, puis lui vole son titre. Lors du troisième épisode, il présent Sexy Slim Goody comme son nouveau laquais. Quand Robinson se précipite vers le ring pour récupérer son titre, Goody l'assome avec un coup de chaise et  lui rase son afro. Lors de l'épisode suivant, l'équipe de Sexy Slim Goody et  se bat contre  Robinson et Sabu.  part avec le titre volé, fuiyant Sabu. Lors du  ,  perd un  . Cependant, il revient l'année suivante pour  dans un , dans effort non conclusif contre Sabu. En 2010, il participe au  de  contre  et Mike Knox dans un , où Robinson garde son titre de champion poids lourd.

En 2011, lors de , il prend part à un  avec d'anciennes stars de l' comme Sabu, Shane Douglas et, le vainqueur, Rhino. Deux jours plus tard, Raven et Sexy Slim Goody remportent le titre par équipe. Lors de , ils le perdent contre .

Circuit indépendant (2008-...) 
En 2008, Il participe à la tournée de l' où il affronte des catcheurs tels que X-Pac ou Sabu.

Il apparaît également en France lors d'un show de la . Après être sorti victorieux d'un match contre Colby, un autre prétendant au titre mondial, il affronte le tenant du titre poids lourd de la fédération, Joe E. Legend, mais est battu.

Le , il organise le spectacle  avec le manager Jimmy Hart et le promoteur Scott D'Amore, dans le but de venir en aide à Sabu, qui a contracté un virus alors inconnu et est paralysé. Il perd contre Shane Douglas lors du  dans un match arbitré par Mick Foley.

(2008 et 2011) 
Raven fait ses débuts à la  en 2008, pour un spectacle unique où il bat  dans un match aux tables enflâmées. Il y retourne le , en battant Black Pearl, il participe au tournoi pour déterminer le nouveau champion poids lourd. Lors de la finale du  il remporte le titre.

(2012) 
Le ,  débute à la  dans un dark match contre Gary Wolfe qui se termine en match nul. Le , lors de , il affronte Stevie Richards dans un  qui se finit en match nul.

Caractéristiques au catch 
 Prises de finition et favorites
 Raven Effect DDT / Evenflow DDT (Modified snap DDT)
 Bulldog
 Chickenwing facebuster
 Cobra clutch
 Coup de genou au visage
 Coup de poing dans l'aine de l'adversaire
 Cross armbreaker (brise-bras)
 Diving knee drop bulldog
 Drop toe-hold sur une chaise
 Irish Whip (saisit un bras de l'adversaire et l'envoie dans le coin) suivi d'un Clothesline
 Piledriver
 Forward Russian legsweep
 Sleeper hold
 Spinning Clothesline (effectue une rotation de  et frappe son adversaire au cou avec le bras tendu)
 Superkick (coup de pied chassé au visage ou sous le menton de l'adversaire)
 Thrust Kick
 Managers
 Diamond Dallas Page
 Lori Fullington
 Beulah McGillicutty
 Chastity
 Francine
 Kimona Wanaleia
 Taylor Made / The Black Ninja / Tori
 Terri
 
 Daffney
 Catcheurs managés
 Adam Bomb
 The Quebecers (Jacques Rougeau et Pierre Ouellette)
 Raven's Nest
 The Flock
 The Dead Pool
 The Gathering
 Serotonin
 Thèmes d'entrée
Come Out and Play de The Offspring (ECW/ROH)
 Short But Thick de Jimmy Hart (WCW)
 Raven Theme (version instrumentale de  de Nirvana) par Jimmy Hart (WCW)
 de Alice in Chains (ECW)
 What About Me? de Jim Johnston (WWF/E)
 End of Everything de Stereomud et Jim Johnston (WWE)
 Offspring par Dale Oliver (TNA)
 Scream de Dale Oliver (TNA)

Palmarès 
 Extreme Championship Wrestling
 ECW World Heavyweight Championship (deux fois)
 ECW World Tag Team Championship (quatre fois) – avec Stevie Richards (2), Tommy Dreamer (1), et Mike Awesome (1)
 Heartland Wrestling Association
 HWA Tag Team Championship (une fois) avec Hugh Morrus
 Mid-Eastern Wrestling Federation
 MEWF Mid-Atlantic Heavyweight Championship (une fois)
 National Wrestling Alliance
 NWA Central States Heavyweight Championship (une fois)
 National Wrestling Federation
 NWF Heavyweight Championship (une fois)
 Pacific Northwest Wrestling
 NWA Pacific Northwest Heavyweight Championship (trois fois)
 NWA Pacific Northwest Tag Team Championship (trois fois) avec Top Gun (1), The Grappler (1), et Steve Doll (1)
 NWA Pacific Northwest Television Championship (une fois)
 Pro-Pain Pro Wrestling
 3PW Heavyweight Championship (une fois)
 Total Nonstop Action Wrestling
 NWA World Heavyweight Championship (une fois)
 King of the Mountain (2005)
 United States Xtreme Wrestling
 UXW Heavyweight Championship (cinq fois)
 United States Wrestling Association
 USWA World Tag Team Championship (deux fois) avec Brian Christopher
 USA Pro Wrestling
 USA Pro Championship (une fois)
 Vanguard Championship Wrestling
 VCW World Heavyweight Champion (une fois), 2009
 Nu-Wrestling Evolution
 NWE World Heavyweight Champion (une fois) (actuellement)
 World Championship Wrestling
 WCW Light Heavyweight Championship (une fois)
 WCW United States Heavyweight Championship (une fois), en 1998
 WCW World Tag Team Championship (une fois) avec Perry Saturn
 World Wrestling Federation / World Wrestling Entertainment
WWF/E Hardcore Championship (, record de la WWE)

Apparitions dans d'autres médias

Filmographie

Cinéma 
 1999 :  : lui-même
 2008 :  : 
 2012 :  : 
 2013 :  : lui-même

Télévision 
 1996 :  : Franco :  (saison 5 épisode 20)
 1998 :  : lui-même
 1999 :  : lui-même
 1999 :  : lui-même
 1999 :  : lui-même

Comédie 
En 2010, Levy fait ses débuts en tant que comédien de stand-up pour la tournée  de Bob Levy.

Podcast 
Levy anime l'émission hebdomadaire avec l'écrivain et ancien employé de la , Chad Damiani (sous le pseudonyme de Busby Berkeley) appelé  sur . L'émission sort tous les lundis et inclut des jeux, des sketchs, des anecdotes et, parfois, de catch.

Clips musicaux 
En 1998, Levy participe au clip  du groupe  avec le  et Diamond Dallas Page. En 2011, Raven joue dans le clip Owata des .

Vie privée 
Levy obtient un diplôme à la  en 1982. Il est ensuite accepté à l'Université du Delaware où il obtient un diplôme en justice criminelle. Il s'enrôle pendant un semestre en tant que réserviste pour l'. Il a un quotient intellectuel de 143 et est membre de la Mensa et de la fraternité Theta Chi.

Scott se marie en  et divorce en .

Son père était journaliste et chef d'édition pour .

Levy descend d'une lignée juive.

Il est atteint de diabète de type 2, de trouble de la personnalité borderline, histrionique et narcissique.

Levy est fans de comics. En 1999, dans le magazine , il déclare . L'article précise qu'il est aussi fan de ,  et surtout  de   Neil Gaiman duquel il a un tatouage de , le personnage principal, dans le dos. Il a écrit le numéro 14 de  avec Brian Azzarello intitulé . Le comic est basé sur Crusher Hogan, le catcheur que Peter Parker bat lors de sa première apparition dans . Il a aussi écrit la citation sur les réimpressions de .

Levy a intenté une action en justice contre la , avec Chris Kanyon et Mike Sanders, pour , mais le juge fédéral de Stamford a rejeté l'affaire. En 2010, Levy explique que c'est à cause du délai de prescription.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 

 
 
 
 

Naissance dans le comté d'Essex (New Jersey)
Catcheur américain
Manager (catch)
Naissance en septembre 1964
Membre de Mensa
Étudiant de l'université du Delaware
Catcheur de l'Extreme Championship Wrestling
Catcheur de la World Championship Wrestling
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Catcheur de la World Wrestling Federation
Catcheur hardcore